Стреж:
 Стреж — быстрое течение, стрежень.
 Стреж — река в Пермском крае.
 Стреж — посёлок в Пермском крае.